Herschel kan syfta på:

 Herschel (månkrater) – en stor nedslagskrater på månen
 Herschel (krater på Mars) – en stor nedslagskrater på Mars
 Herschel (krater på Mimas) – en enorm nedslagskrater på Saturnus måne Mimas
 2000 Herschel – en asteroid i huvudbältet
 Herschelteleskopet – ett astronomiskt teleskop i rymden
 Mount Herschel – ett berg i Antarktis

Personer
 Alexander Stewart Herschel (1836–1907), brittisk astronom, son till John Herschel
 Caroline Herschel (1750–1848), astronom och sångare, syster till William Herschel.
 John Herschel (1792–1871), engelsk astronom, son till William Herschel.
 William Herschel (1738–1822), astronom och kompositör, Uranus upptäckare.
 William James Herschel (1833–1917), brittisk ämbetsman, son till John Herschel

Tyska efternamn
Engelska efternamn